Gerard De Geer eller Gerhard De Geer kan syfta på flera kända medlemmar av släkten De Geer

 Gerhard De Geer (1787–1846), hovmarskalk
 Louis De Geer (1818–1896), även: "Louis Gerard" eller "Louis Gerhard", statsman
 Fabian De Geer (1850–1934), även: "Fabian Otto Gerard ", militär, landshövding
 Gerard De Geer (1858–1943), även "Gerard Jacob", kvartärgeolog, professor och politiker
 Louis De Geer (1888–1954), även: "Louis Fabian Gerard" och "Louis F. G.", författare
 Gerard De Geer (1889–1980), ingenjör, politiker, disponent för Lesjöfors AB, "bandybaronen"
 Gerard De Geer (1893–1992), militär
 Gerard De Geer (född 1947), affärsman
 Gerard De Geer (född 1949), finansman

Gerard